Konrad IV Hohenstauf (1228-1254) – król Niemiec 1237-1254, król Sycylii 1251-1254
 Konrad IV von Wallenrode – wielki mistrz zakonu krzyżackiego 1391-1393
 Konrad IV Oleśnicki (Starszy, Senior) – książę oleśnicki 1412/1413-1447, biskup wrocławski
 Konrad IV (?-1324) – duchowny rzymskokatolicki, biskup kamieński

Zobacz też: Konrad, Konrad I, Konrad II, Konrad III, Konrad V, Konrad VI, Konrad VII, Konrad VIII, Konrad IX, Konrad X, Konradyn